

Велика Ківара — річка в Удмуртії, права притока Сіви
 Велика Ківара — присілок, Воткінський район, Удмуртія

Дивись також 
 Ківара
 Верхні Ківари
 Нижні Ківари